TXN steht für:
 TXN (Sendergruppe)
 Tunxi (IATA-Code), Ort in der Volksrepublik China
 die NASDAQ-Abkürzung von Texas Instruments

txn steht für:
 West-Tarangan (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf den Aru-Inseln, Indonesien

Abkürzung